Aethusa micrantha är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Filip Maximilian Opiz och Carl Fredrik Nyman. Aethusa micrantha ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
micrantha